Ма́лые Заго́рцы () — село в Дубенском районе Ровненской области Украины, входит в состав Таракановского сельского совета.

Население по переписи 2001 года составляло 43 человека.

Расположено в 6,3 км к западу от райцентра Дубно. Ближайший населённый пункт — село Великие Загорцы. В 2,5 км к юго-востоку находится ж/д станция Подлужье.

Местный совет 
Местный совет находится по адресу 35641, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Тараканов, ул. Львовская, 117.

Примечания

Ссылки 
 Малые Загорцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)